Phường Tân Hòa (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), in de stad Buôn Ma Thuột, in de provincie Đắk Lắk
 Phường Tân Hòa (Đồng Nai), in de stad Biên Hòa, in de provincie Đồng Nai
 Phường Tân Hòa (Hòa Bình), in de stad Hòa Bình, in de provincie Hòa Bình
 Thị trấn Tân Hòa (Tiền Giang), in het district Gò Công Đông, in de provincie Tiền Giang
 Xã Tân Hòa (Vĩnh Long), in de stad Vĩnh Long, in de provincie Vĩnh Long
 Xã Tân Hòa (Bến  Lức, Long An), in het district Bến  Lức, in de provincie Long An
 Xã Tân Hòa (Lạng Sơn), in het district Bình Gia, in de provincie Lạng Sơn
 Xã Tân Hòa (Bình Phước), in het district Đồng Phú, in de provincie Bình Phước
 Xã Tân Hòa (Buôn Đôn, Đắk Lắk), in het district Buôn Đôn, in de provincie Đắk Lắk
 Xã Tân Hòa (Hậu Giang), in het district Châu Thành A, in de provincie Hậu Giang
 Xã Tân Hòa (Thái Bình), in het district Hưng Hà, in de provincie Thái Bình
 Xã Tân Hòa (Lai Vung, Đồng Tháp), in het district Lai Vung, in de provincie Đồng Tháp
 Xã Tân Hòa (Thái Nguyên), in het district Phú Bình, in de provincie Thái Nguyên
 Xã Tân Hòa (An Giang), in het district Phú Tân, in de provincie An Giang
 Xã Tân Hòa (Hanoi), in het district Quốc Oai, Hanoi
 Xã Tân Hòa (Tây Ninh), in het district Tân Châu, in de provincie Tây Ninh
 Xã Tân Hòa (Kiên Giang), in het district Tân Hiệp, in de provincie Kiên Giang
 Xã Tân Hòa (Bà Rịa-Vũng Tàu), in het district Tân Thành, in de provincie Bà Rịa-Vũng Tàu
 Xã Tân Hòa (Tân Thạnh, Long An), in het district Tân Thạnh, in de provincie Long An
 Xã Tân Hòa (Thanh Bình, Đồng Tháp), in het district Thanh Bình, in de provincie Đồng Tháp
 Xã Tân Hòa (Trà Vinh), in het district Tiểu Cần, in de provincie Trà Vinh
 Xã Tân Hòa (Thái Bình), in het district Vũ Thư, in de provincie Thái Bình